Muszka kołowa – część karabinu maszynowego lub działka przeciwlotniczego. 

Jest jedną z części składowych, która wchodzi w wyposażenie przeciwlotniczego karabinu maszynowego lub małokalibrowego działka przeciwlotniczego.  Służy do ułatwienia strzelania z ziemi do celów znajdujących się w powietrzu, uwzględniając odpowiednie wyprzedzenie. Zbudowana jest z kilku pierścieni, które rozmieszczone są współosiowo i połączone poprzeczkami zamocowanymi w uchwycie. Pierścień, który jest potrzebny do naprowadzenia broni na cel określa się na podstawie odległości do celu, jego prędkości oraz kierunku ruchu. Podczas naprowadzenia broni na cel oko celowniczego, wybrany pierścień oraz cel muszą znajdować się na linii prostej.

Przypisy

Bibliografia 
 

Budowa broni palnej